MG ZS (2001) – kompaktowy samochód sportowy produkowany w latach 2001–2015 przez MG Cars
 MG ZS (2017) – miejski crossover produkowany od 2017 roku przez MG Motor.

Inne 
 MG ZS EV – elektryczny crossover produkowany od 2018 roku przez MG Motor.